R69 – strada regionale Candover – Vryheid (Sudafrica)
 BMW R69 – motocicletta della BMW